Изва́ра — название населённых пунктов в России:

 Извара — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Извара — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.